Varde Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007. Det er landets arealmæssigt femtestørste kommune med et samlet areal på 1240 km².

Strukturreformen 2007 
Varde Kommune opstod ved sammenlægning af:
 Blaabjerg Kommune
 Blåvandshuk Kommune
 Helle Kommune
 Varde Kommune (1970-2006)
 Ølgod Kommune
 Rousthøje Sogn fra 2010, før da Rousthøje Kirkedistrikt i Grimstrup Sogn

Forligspartierne krævede en folkeafstemning i Grimstrup Sogn, der skulle afgøre, om sognet skulle sluttes sammen med Esbjerg Kommune i stedet. Afstemningen fandt sted den 12. april 2005, og faldt med 54,2 % mod 44,7 % ud til Vardes fordel.

Politik

Byrådet

Borgmestre

Byer

Sogne i Varde Kommune 
Medlemmer af Folkekirken (indbyggere) pr. 1. juli 2010

Referencer 

 
Kommuner i Region Syddanmark